Організації
 Карпатська Січ — парамілітарна організація на Закарпатті в 1938–1939 рр.
 Карпатська Січ (батальйон) — український добровольчий підрозділ Сухопутних військ Збройних сил України.
 Карпатська Січ (організація) — праворадикальна організація в Ужгороді.

Примітки